L'opération Force alliée (en anglais ) est l'opération militaire de bombardement par l'OTAN de cibles serbes durant la guerre du Kosovo, du  au , à la suite du massacre de Račak.

La campagne aérienne a duré , du  au , alors que le plan américain avait prévu de bombarder la Serbie de nuit avec des pauses en journée. Le nombre de sorties aériennes nécessaires pour faire plier la République fédérale de Yougoslavie fut de , soit 480 par jour en moyenne.

Échec des négociations 
L'opération de frappes aériennes a été décidée le , après l'échec de la conférence de Rambouillet (-). Cet échec découle notamment de l'exigence occidentale d'un droit de passage absolu pour les personnels et matériels de l'OTAN à travers la République fédérale de Yougoslavie, formulée dans l'Annexe B des accords de Rambouillet.

Objectifs 

La cible proclamée de ces raids était le complexe militaro-industriel serbe et les centres du pouvoir de Slobodan Milošević. Cependant, de nombreux bâtiments non militaires (notamment des usines chimiques, ce qui provoqua de graves problèmes écologiques et sanitaires) ainsi que des civils furent bombardés.

Le , en début de matinée, les avions de l’OTAN bombardent les quartiers généraux et les studios de la Radio-Télévision de l’État serbe (Radio Televizija Srbije, RTS), en plein centre de Belgrade, tuant au moins seize civils et en blessant grièvement seize autres.

Dans la nuit du 7 au , des bombardiers furtifs B-2, arrivés tout droit des États-Unis, larguent trois bombes auto-guidées sur le bâtiment neuf abritant la mission diplomatique chinoise.

Bilan militaire 
Les pertes humaines non civiles du côté yougoslave seraient, selon les déclarations du gouvernement Miloševic en , de 462 soldats tués et 199 blessés, ainsi que de 114 policiers tués.

L'OTAN annonça un bilan matériel de 20 chars, 220 transports et 450 pièces d’artillerie de l'Armée populaire yougoslave détruits. Cependant, une enquête du magazine Newsweek publiée le , s’appuyant sur un rapport de l’Armée de l’air américaine, révéla que seuls 14 chars, sur les 600 que comptait l'armée yougoslave, 18 transports de troupes et 20 pièces d’artillerie yougoslaves avaient été détruits et que le reste du bilan était constitué par les leurres utilisé par les forces yougoslaves. Cinq avions de combat MiG-29 et un J-22 Orao furent détruits en vol, plusieurs autres au sol. Les casernes, bases aériennes, et dépôts logistiques furent sérieusement endommagés ainsi que l'industrie pétrochimique et les réseaux de transport.

Le , un F-117A fut abattu par un missile anti-aérien S-125 au-dessus de la Serbie. Le pilote s'éjecta et fut récupéré sain et sauf. L'opérateur de la batterie de missiles serbe a déclaré avoir modifié et amélioré les caractéristiques de celle-ci (sans jamais en avoir apporté la moindre preuve) et disposait d'un radar plus puissant que celui d'origine qui aurait réussi à détecter l'avion furtif  à . L'OTAN a soupçonné les Forces armées serbes d'utiliser un radar passif, appareil peu coûteux qui utilise la réflexion des ondes radio et télé ambiantes, pour guider leurs missiles. Les Serbes ont donné une aile à la Russie, tandis que la campagne serbe était parcourue par des agents chinois qui rachetaient aux paysans des débris de l'appareil, ce qui aurait aidé à la conception du Chengdu J-20, une allégation démentie par les autorités chinoises.

Victimes des bombardements 
Une enquête de l'organisation non gouvernementale Human Rights Watch a recensé 90 incidents lors des bombardements, entraînant la mort de 489 à 528 civils. Environ deux tiers d'entre eux (303 à 352) étaient des réfugiés albanais du Kosovo. Si l'OTAN se défendit en invoquant le concept de dommage collatéral, elle n'en fut pas moins vivement critiquée, l'enquête précédente, par exemple, concluant à une violation du droit international humanitaire.

Les bombardements de l'OTAN ont notamment tué 17 personnes à Aleksinac le 5 avril 1999, entre 14 et 60 passagers d'un train qui passait sur le pont de Grdelica le 12 avril, plus de 70 réfugiés kosovars le 14 avril près de Djakovica, 20 civils à Surdulica le 28 avril, 55 personnes à Lužane le 1er mai, au moins 15 civils à Niš le 7 mai (bombe à fragmentation), 87 civils albanais à Korisa en mai, 11 morts au moins sur le pont de Varvarin le 30 mai, 20 morts dans le bombardement du sanatorium de Surdulica le 31 mai, et 23 morts à Novi Pazar le même jour.

Le 23 avril 1999, le bombardement de l'immeuble de la RTS (Radio-télévision de Serbie) à Belgrade a tué seize membres du personnel.

Le 7 mai, les États-Unis ont bombardé l'ambassade de Chine à Belgrade, tuant trois journalistes chinois (Bombardement américain de l'ambassade de Chine à Belgrade).

Détails techniques de l'opération 

 Ce sont  aériennes sur ses  d’opération, qui ont été effectuées par un total de  de l'OTAN pendant lesquelles deux appareils américains furent perdus au combat (un F-117 Nighthawk et un F-16 Fighting Falcon) ; plus de  ont été tirés par la DCA de l'Armée populaire yougoslave. On compte  offensives qui ont conduit au largage d'environ ,  de défense aérienne et  SEAD anti-radar, le reste étant du soutien.
 Douze F-16 de la Composante air de l'armée belge présents à la  ont effectué  de combat et ont largué  et missiles.

 Les forces aériennes françaises ont effectué environ  durant ce conflit ;  ont permis le tir effectif de  et missiles dont 49 furent largués au-dessus de la mer Adriatique par des Super-Étendard. Les stocks de munitions air-sol de l'armée de l'air et de l'aéronautique navale françaises ont rapidement été insuffisants, notamment les bombes guidées par laser (BGL), ce qui a conduit à utiliser des bombes Paveway américaines en complément. Lorsque la configuration des cibles s'y prêtait (large surface à traiter, pas de risques collatéraux…), des bombes « lisses » non guidées de fabrication française ont été utilisées, l'insuffisance des stocks ayant, ici également, rendu nécessaire, en cours de campagne, l'acquisition de bombes américaines Mk82 de . Au total  lisses furent utilisées sur un total de  et missiles largués.
 En outre, après enquête, les Américains admettent avoir utilisé plus de 30 000 projectiles à l’uranium appauvri radioactif au cours de l’opération. Les secteurs concernés par les frappes risquent d'être contaminés pour des milliers d'années, et il n’est pas exclu qu’il y ait des problèmes d'infiltration dans les nappes phréatiques.

Légalité de l'intervention 

D'après Jean-Christophe Buisson, rédacteur en chef au Figaro Magazine et essayiste, cette opération humanitaro-militaire violait plusieurs lois et conventions internationales .

Selon la Radio-télévision de Serbie, le , une équipe  composée de médecins et d'avocats (serbes et étrangers) annonce son intention de porter plainte devant les tribunaux de chacun des 19 pays membres de l'OTAN qu'elle accuse d'avoir bombardé, en 1999,  sans autorisation légale et en violation des articles 5 et 6 des statuts de l'OTAN qui stipulent que l'OTAN n'est pas une structure offensive, mais défensive. L'équipe compte réunir les preuves démontrant que l'utilisation de bombes à sous-munitions et le bombardement des usines chimiques ou pétrochimiques a eu  des conséquences sanitaires.

Excuses 
Le 18 mai 2021, le président de la Tchéquie, Miloš Zeman, sans pour autant révoquer la reconnaissance du Kosovo par la Tchéquie, est le premier dirigeant à présenter des excuses au peuple serbe pour les bombardements de 1999 : « La Serbie nous a exprimé son soutien et nous l'avons bombardée. Permettez-moi de dire immédiatement que je m'excuse pour le bombardement de la RFY. C'était une erreur. En tant qu'homme, je demande au peuple serbe de nous pardonner. Cela m'a tourmenté tout le temps », a-t-il dit en recevant le président serbe Aleksandar Vučić.

Notes et références

Liens externes 

  Operation Allied Force sur le site de l'OTAN.

Allied Force
Guerre du Kosovo
Nom de code
Force alliée